A96 är en motorväg i södra Tyskland.

Trafikplatser

|}

A096
A096
Listor över avfartsnummer